Een plaats in België; zie Bende (België)
 Een groep misdadigers, een gang; zie bende (misdaad)
 Een onordelijk of verwaarloosd geheel